Division III i fotboll 1935/1936 bestod av tio grupper, varav fyra grupper krävde playoffspel för att gå upp i division II. Detta för att Uppsvenskan och Västsvenskan bestod av två grupper och ett playoffspel mellan de två gruppvinnarna korade vinnaren i Upp- respektive Västsvenskan. Resten av gruppvinnarna gick upp till division II.

Serier

Uppsvenskan Östra

Uppsvenskan Västra

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra Mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenskan Norra

Västsvenskan Södra

Sydsvenskan

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning

1935 i Sverige
1936 i Sverige
1935/1936
Fotbollssäsongen 1935/1936